Александровка — посёлок в Кайбицком районе Татарстана, входит в Хозесановское сельское поселение. Расположен на левом берегу реки Кубня, в 26 км к юго-западнее от районного центра Больших Кайбиц.

История 
Основан не позднее середины 19 века. В дореволюционных источниках известен под названием Вторая Александровка. До 1920 входил в Старо-Тябердинскую волость Цивильского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Чувашской автономной области, с 1921 — Свияжского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 в Кайбицком, с 19 февраля 1944 в Подберезинском, с 14 мая 1956 в Кайбицком, с 1 февраля 1963 в Буинском, с 4 марта 1964 в Апастовском, с 19 апреля 1991 в Кайбицком районах.

Население 
 1859—296
 1897—126
 1908—153
 1920—90
 1926—72
 1938—99
 1958—55
 1970—44
 1979—33
 1989—27
 2000—17
 2010—9 жителей (татары).
Основное занятие населения — пчеловодство.

Ссылки 
 Из Татарской энциклопедии (1-й том): АЛЕКСАНДРОВКА

Населённые пункты Кайбицкого района